Jacques Plante oder Jacques Planté ist der Name folgender Personen:

* Jacques Plante (Liedtexter) (1920–2003), französischer Liedtexter
 Jacques Planté (Filmproduzent) (1924–1989), französischer Schachspieler und Filmproduzent
 Jacques Plante (Eishockeyspieler) (1929–1986), kanadischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Trophée Jacques Plante, Auszeichnung der Quebec Major Junior Hockey League